Mascaró es un apellido balear, expandido por toda la costa levantina de España (INE). Procede del árabe: masharah. Que significa: objeto de risa (DRAEL). Por ello se puede deducir que Mascaró significa: fabricante de máscaras. Es decir, fabricante de objetos de risa.  Personas relevantes con el apellido Mascaró:
 J. Mascaró Pasaríus, cartógrafo y arqueólogo balear, autor del Corpus de Toponimia de Mallorca.
 Beatriz Mascaró, actriz argentina, conocida con el nombre artístico de Beatriz Taibo.
 Joan Mascaró, varias personas.
 Próspero de Bofarull y Mascaró, archivista español.
 Roberto Mascaró, poeta y traductor uruguayo.
 Xavier Mascaró, escultor español.
 Lluc Mascaró Serradilla, culturista español.